Quattelbach ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:
 Quattelbach (Balkhausen), Siedlung in der Gemarkung von Balkhausen, Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Quaddelbach